Бэтмен: Отважный и смелый () — американский мультсериал, созданный компанией Warner Brothers для телеканала Cartoon Network. Премьера сериала состоялась 14 ноября 2008 года в США, в России он транслируется с 2010 года на Cartoon Network Снят на идеи комикса о Бэтмене компании DC Comics The Brave and the Bold (рус. Храбрый и Смелый).

Главные роли озвучили Дидрих Бэйдер, Уилл Фридл, Том Кенни, Кори Бёртон, Джеймс Арнольд Тэйлор и Джон Ди Маджо.

Сюжет 
Бэтмен объединяется с супер-героями со всех концов Вселенной, идёт навстречу новым приключениям с лёгким комическим контрастом. Синий Жук, Зелёная стрела, Аквамен и другие герои помогают главному герою карать преступников. Хотя основное действие разворачиваются в Готэме, Бэтмен часто находится в подводном мире, космосе и даже параллельных измерениях, сталкиваясь с незнакомыми ранее ситуациями.

1 сезон 

Сериал начинается с разговора студента Хайме Рейса (он же — Синий жук) со своим другом о новой битве Бэтмена и Зелёной Стрелы против Короля Часов. Хайме очень сильно любит супергероев, когда как его друг не разделяет этих чувств. Позже к Хайме приходит Бэтмен и предлагает ему отправиться вместе с ним на другую планету, чтобы бороться с Канжером Ро и спасти населяющих её жителей, которые не способны сражаться. Бэтмен хочет испытать Хайме и узнать, готов ли парень стать настоящим супер-героем. Поначалу Хайме не верит в себя, но с поддержкой Бэтмена ему удаётся обрести уверенность в себе и победить Канжера Ро. После этой победы Синий Жук стал даже чересчур самоуверенным, и это привело к беде — Канжер Ро захватывает героев и оставшихся жителей планеты. Когда Хайме понял, что был сильно самоуверен, он решил подумать, как поступил бы его мудрый наставник в синем плаще, чтобы вырваться из заточения. Хайме спасается и побеждает Канжера Ро. Бэтмен, желая узнать, готов ли Хайме показать себя героем, увидел, как парнишка стал им у него на глазах.

Это была первая серия. Основной сюжет первого сезона строится на том, как властитель равновесия двух противоборствующих сторон мироздания «Порядка и Хаоса» Эквинокс, желает уничтожить эти категории (заодно со всеми мирами). Бэтмену удаётся помешать Эквиноксу в его первом плане по вмешательству в баланс сторон, устроить выброс радиации и погубить миллионы жизней. После этого злодей решает взять в свои руки контроль над «порядком и хаосом». Супер-героям приходится объединиться и использовать помощь властителей порядка. Входе последней битвы было решено совместить все силы героев в одном человеке — Бэтмене. Но даже этого недостаточно, чтобы победить Эквинокса. Тогда Бэтмен доказал, почему он является самым могучим супер-героем в мире. Бэтмен использует свой интеллект и убеждает Эквинокса, что тот устроил дисбаланс сторон мироздания. Эквинокс старается прекратить, то что натворил. Чтобы остановить злодея раз и навсегда, Бэтмен наносит последний удар по нему.
Баланс порядка и хаоса снова восстановлен. А Бэтмен как обычно не дремлет. Ведь, как он сказал Чёрной Канарейке в серии «Mayhem of the Music Meister!»
«Прости. Но преступники не делают перерывов на обед, и я тоже.»

Персонажи

Герои 
 Бэтмен — главный герой, миллиардер Брюс Уэйн, супергерой, переживший в детстве тяжёлую травму и решившийся на борьбу с преступностью с помощью своих устройств и навыков.
 Международная Лига Справедливости — команда супергероев сформированная в серии «Darkseid Descending!» для противостояния вторжению Дарксайда. Аквамен упомянул, что было предыдущее воплощение Лиги Справедливости, но она распалась при неприятных обстоятельствах. Помимо Бэтмена в команду входят:
 Аквамен — король Атлантиды. Любит свою работу супергероя, приключения и свою семью. Обладает сверхсилой, морской телепатией (контроль над морскими обитателями), а так же может управлять водой и очень быстро плавать.
 Марсианский Охотник — герой с Марса. Обладает сверх-силой, телепатией, способностью менять форму и внешность, контролем над своей плотностью (может стать либо неосязаемым, либо непробиваемым). Имеет две слабости: огонь (губительный для марсиан) и шоколадное печенье (которое обожает).
 Гай Гарднер — один из Зелёных Фонарей. Обладает кольцом питаемое силой воли (с помощью которого в состоянии создать буквально что угодно) и не самым приятным характером.
 Золотой Бустер — герой из будущего. Соперничает с Гаем Гарднером.
 Синий жук — студент технологического факультета колледжа Харкуэйст, который борется с преступностью в насекомо-подобном костюме. Костюм — отдельное живое существо по имени Скарабей.
 Огонь — супергероиня бразильского происхождения. Владеет пирокинезом, при этом всё пламя, что она создаёт, зелёного цвета.
 Лёд — супергероиня норвежского происхождения, напарница Огня. Обладает замораживающими силами. В эпизоде «Shadow of the Bat!» выясняется, что она влюблена в Аквамена. Довольно рассеянная, что особенно выражается, когда Огонь заявляет, что Аквамен уже женат (на Мере), а Лёд, по-видимому, не знающая этого, думает, что он слишком занят своей работой супергероя («женат на ней»).
 Семья Аквамена
 Мера — жена Аквамена, королева Атлантиды.
 Артур-младший — сын Аквамена, ведёт себя как стереотипный подросток.
 Аквалэд — напарник Аквамена. В эпизоде ​​​​«Sidekicks Assemble!» объединяется с Робином и Спиди против Рас аль-Гула, чтобы доказать своим наставникам, что они являются полноценными супергероями.
 Зелёная стрела — стрелок из лука, использующий стрелы с ядом, газами, взрывчатыми веществами, сетями и т.д.
 Джона Хэкс — охотник за головами из Мира Войны.
 Лига Справедливости — команда супергероев, спонсируемая средствами Уэйна.
 Охотница — супергероиня, привлекательная девушка, владеющая всеми видами оружия.
 Пластикмэн — бывший преступник, в некотором роде подопечный Бэтмена (тот за него поручился перед судом).
 Изгои — команда подростков.
 Чёрная Молния —
 Катана
 Метаморфо
 Красный Торнадо — робот, повелитель вихря.
 Флэш — супергерой, самый быстрый человек на Земле. В мультфильме показано 3 Флэша: Джей Гарик, Барри Аллен и Уолли Вест.
 Металломэны — команда героев-андроидов, каждый из которых имитирует свойства металла, в честь которого был назван. Могут также соединиться, создав гиганта по имени Сплав. Команда состоит из:
 Золото — лидер команды.
 Железо — «мускулы» команды. Очень силён и прочен, но может страдать от коррозии.
 Свинец — не слишком сообразительный Металломэн, но один из сильнейших физически. Неуязвим для радиации.
 Ртуть — самый гибкий Металломэн.
 Платина — Металломэн-девушка.
 Жесть — считается слабейшим Металломэном, отчего страдает комплексом неполноценности, однако с помощью Бэтмена обретает веру в себя.
 Дикий кот — старый супергерой, боксёр.
 Атом — супергерой, способный варьировать свои размеры от атома до великана. В любой ситуации он прежде всего учёный, полагающийся на науку и логику, и поэтому он не слишком высокого мнения об Аквамене из-за его непомерной жажды геройства и приключений.
 Робин (Дик Грейсон) — напарник Бэтмена, мотоциклист. Позднее становится Найтвингом.
 Чёрная канарейка — супер-ероиня, способная вызывать своим голосом разрушительные волны.
 Бэт-чёрт — бес из параллельного мира, фанат Бэтмена.
 Красный колпак — супергерой из параллельного «зеркального» мира, двойник Джокера.
 Дядя Сэм — супергерой, живое воплощение патриотизма
 Капитан Атом — супер-герой манипулирующий ядерной энергией, обладает огромнейшей мощью и таким же огромным эго: не считает Бэтмена полноценным супегероем только потому, что он лишён сверхспособностей.
 Борцы за свободу — команда супергероев, созданная Дядей Сэмом.

Злодеи 
 Джокер — клоун-психопат, заклятый враг Бэтмена.
 Харли Квинн — девушка Джокера.
 Король Часов — помешанный на часах злодей, враг Зелёной Стрелы.
 Горилла Гродд — горилла, с интеллектом уровня гения.
 Джентльмен Дух — настоящее имя Джеймс Крэддок. Заключил договор с демоном, желая стать бессмертным. В результате его дух не может покинуть землю. Ненавидит Бэтмена, хотя тот пытался его от этой участи спасти.
 Психо-пират — злодей, питается негативными эмоциями.
 Пугало — психически больной человек, считающий себя король страха.
 Ра'с аль Гул — суперзлодей, голова демона, почти бессмертный человек, благодаря яме Лазаря и глава Лиги теней.
 Мистер Разум — злобный инопланетный червь с телепатическими способностями.
 Ужасное Трио — команда суперзлодеев.
 Женщина-кошка — воровка в кошачьем костюме.
 Музыкальный Мастер — злодей гипнотизирующий окружающих своими вокальными способностями.
 Чёрная Манта — заклятый враг Аквамэна и Атлантиды.
 Оулмэн — суперзлодей из параллельного «зеркального» мира, двойник Бэтмена, заклятый враг Красного колпака.
 Синий лучник — супер-злодей из параллельного «зеркального» мира, двойник Зелёной стрелы.
 Алый скарабей — супер-злодей из параллельного «зеркального» мира, двойник Синего жука.
 Серебряный циклон — супер-злодей из параллельного «зеркального» мира, двойник Красного торнадо.
 Дина-майт — супер-злодей из параллельного «зеркального» мира, двойник Атома.
 Барракуда — супер-злодей из параллельного «зеркального» мира, двойник Аквамена.
 Синдикат Несправедливости — объединение супер-злодеев в «зеркальном» мире.
 Эквинокс — существо, цель которого устанавливать баланс между добром и злом.
 Мозг — супер-злодей, являющийся мозгом в колбе.
 Двуликий — торговец оружием, враг Бэтмена.

Эпизоды

Список серий

Сезон 1: 2008—2009 (краткое описание серий)

Сезон 1: 2008—2009 
11.01:"Return of the Fearsome Fangs!«
12.01:»Deep Cover for Batman!"
13.01:"Game Over for Owlman!"
14.01:"Mystery in Space!«
15.01:»Trials of the Demon!"
16.01:"Night of the Huntress!«
17.01:»Menace of the Conqueror Caveman!"
18.01:"The Color of Revenge!«
19.01:»Legends of the Dark Mite!"
20.01:"Hail the Tornado Tyrant!"
21.01:"Duel of the Double Crossers!"
22.01:"Last Bat On Earth!"
23.01:"When OMAC Attacks!"
24.01:"Inside the Outsiders!«
25.01:»Mayhem of the Music Meister!"
26.01:"The Fate of Equinox!"

Сезон 2: 2009—2011 
27.02:1) «Death Race to Oblivion!» 
28.02:2) «Long Arm of the Law» 
29.02:3) «Revenge of the Reach!» 
30.02:4) «Aquaman’s Outrageous Adventure!» 
31.02:5) «The Golden Age Of Justice!» 
32.02:6) «Sidekicks Assemble!» 
33.02:7) «Clash of the Metal Men!» 
34.02:8) «A Bat Divided!» 
35.02:9) «The Super-Batman of Planet X!» 
36.02:10) «The Power of Shazam!» 
37.02:11) «Chill of the Night!» 
38.02:12) «Gorillas In Our Midst!» 
39.02:13) «The Siege of Starro! Part One»
40.02:14) «The Siege of Starro! Part Two»
41.02:15) «Requiem for a Scarlet Speedster!» 
42.02:16) «The Last Patrol!» 
43.02:17) «The mask matches Malone!» 
44.02:18) «Menace of the Madniks!» 
45.02:19) «Emperor Joker!» 
46.02:20) «The Criss Cross Conspiracy!» 
47.02:21) «The Plague of the Prototypes!» 
48.02:22) «Cry Freedom Fighters!» 
49.02:23) «The Knights of Tomorrow!» 
50.02:24) «Darkseid Descending!» 
51.02:25) «Bat-Mite Presents: Batman’s Strangest Cases!» 
52.02:26) «The Malicious Mr. Mind!»

Сезон 3: 2011 
53.03:1) «Joker: The Vile and the Villanous!» 
54.03:2) «Shadow of the Bat!» 
55.03:3) «Night of the Batmen!» 
56.03:4) «Scorn of the Star Sapphire!» 
57.03:5) «Battle of the Superheroes!» 
58.03:6) «Time Out for Vengeance!» 
59.03:7) «Sword of the Atom!» 
60.03:8) «Triumvirate of Terror!» 
61.03:9) «Bold Beginnings!» 
62.03:10) «Powerless!» 
63.03:11) «Crisis: 22,300 Mil» 
64.03:12) «Four Star Spectacular!» 
65.03:13) «Mitefall!»

Продукция

DVD релиз

Саундтрек 
Эпизод «Mayhem of the Music Meister» (в русском дубляже — Козни Музыкального Мастера) вышел как саундтрек в октябре 24, 2009. Заглавного антагониста этой серии озвучил актёр Нил Патрик Харрис.

Отзывы 
Адам Тайнер из DVD Talk, обозревая первый сезон на Blu-ray, писал, что в нём нет ни одной серии, которая бы разочаровала. Его коллега Дежйми Рич, рецензируя первый том 2 сезона для DVD, поставил самую высокую оценку качеству видео.

См. также 
 БЕН 10 (серия фильмов)
 Cartoon Network
 Warner Brothers
 Семейство Сатурдей

Примечание

Ссылки 
 World’s Finest 
 BatmanYTB.com
 BATMAN-ON-FILM.COM
 Animated Superheroes
 Legions of Gotham 
 в Big Cartoon DataBase
 сайт на cartoon network
 Смотреть онлайн Бэтмен: отважный и смелый на multik-online.net  

Мультсериалы о Бэтмене
Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2008 года
Телесериалы США, запущенные в 2008 году
Телесериалы США, завершённые в 2011 году
Бэтмен: Отважный и смелый